

Patronyme 
Scheurer est un nom de famille notamment porté par:
 Auguste Scheurer-Kestner (1833-1899), homme politique français ;
 Christian Lorenz Scheurer, illustrateur suisse ;
 Jules Scheurer (1852-1942), homme politique français ;
 Karl Scheurer (1872-1929), homme politique suisse ;
 Maddy Scheurer, colonelle de gendarmerie français ;
Michael Scheurer (1975-), coureur cycliste allemand ;
Rémy Scheurer (1934-), historien et homme politique suisse ;
 Rudolf Scheurer (1925-2015), arbitre suisse de football.
Patronyme suisse
Patronyme français